Elenco dei giocatori convocati da ciascuna nazionale partecipante ai Mondiali di calcio 2010.

L'età dei giocatori riportata è relativa all'11 giugno, data di inizio della manifestazione, il numero di presenze e gol al 1º giugno, data di presentazione delle liste.

Gruppo A

Commissario tecnico:  Carlos Alberto Parreira

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Javier Aguirre

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Óscar Tabárez

Lista dei convocati resa nota il 29 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Raymond Domenech

Lista dei convocati resa nota il 24 maggio 2010.

Gruppo B

Commissario tecnico:  Diego Armando Maradona

Lista dei convocati resa nota il 19 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Lars Lagerbäck

Lista dei convocati resa nota il 31 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Huh Jung-Moo

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Otto Rehhagel

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Gruppo C

Commissario tecnico:  Fabio Capello

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Bob Bradley

Lista dei convocati resa nota il 26 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Rabah Saâdane

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Matjaž Kek

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Gruppo D

Commissario tecnico:  Joachim Löw

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Pim Verbeek

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Radomir Antić

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Milovan Rajevac

Lista dei convocati resa nota il 29 maggio 2010.

Gruppo E

Commissario tecnico:  Bert van Marwijk

Lista dei convocati resa nota il 27 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Morten Olsen

Lista dei convocati resa nota il 28 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Takeshi Okada

Lista dei convocati resa nota il 10 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Paul Le Guen

Lista dei convocati resa nota il 30 maggio 2010.

Gruppo F

Italia

Commissario tecnico:  Marcello Lippi

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Gerardo Martino

Lista dei convocati resa nota il 31 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Ricki Herbert

Lista dei convocati resa nota il 10 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Vladimír Weiss

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Gruppo G

Commissario tecnico:  Dunga

Lista dei convocati resa nota l'11 maggio 2010.

Presenze e gol riportati sono quelli ufficialmente riconosciuti dalla CBF, che possono differire da quelli riconosciuti dalla FIFA.

Commissario tecnico:  Kim Jong-Hun

Lista dei convocati resa nota il 13 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Sven-Göran Eriksson

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Commissario tecnico:  Carlos Queiroz

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Gruppo H

Commissario tecnico:  Vicente del Bosque

Lista dei convocati resa nota il 20 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Ottmar Hitzfeld

Lista dei convocati resa nota l'11 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Reinaldo Rueda

Lista dei convocati resa nota l'11 maggio 2010.

Commissario tecnico:  Marcelo Bielsa

Lista dei convocati resa nota il 1º giugno 2010.

Statistiche

Giocatori per campionato 
Statistiche aggiornate al 1º giugno 2010.

Giocatori per club 
Statistiche aggiornate al 1º giugno 2010.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

 
Campionato mondiale di calcio 2010